Ordóñez oder Ordoñez ist der Familienname folgender Personen:

 Adonis Antonio Rivas Ordóñez (* 1972), nicaraguanischer Boxer, siehe Adonis Rivas
 Andersson Ordóñez (* 1994), ecuadorianischer Fußballspieler
 Ángel Maximiliano Ordoñez Sigcho (* 1972), ecuadorianischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Quito
 Antonio Ordóñez (1932–1998), spanischer Stierkämpfer
 Bartolomé Ordóñez († 1520), spanischer Bildhauer
 Cayetano Ordóñez (1904–1961), spanischer Stierkämpfer
 Eduardo Ordóñez (* 1908), puerto-ricanischer Fußballspieler
 Elvin Ernesto Santos Ordóñez (* 1963), honduranischer Politiker, siehe Elvin Santos
 Ezequiel Ordóñez (1867–1950), mexikanischer Geologe und Direktor des Geologischen Instituts von Mexiko 
 Gregorio Ordóñez (1958–1995), spanischer Politiker
 Iñaki Ordoñez (* 1968), spanischer Handballspieler
 Inés Fernández-Ordóñez (* 1961), spanische Philologin
 Joaquín García Ordóñez (1919–1995), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Santa Rosa de Osos
 José Batlle y Ordóñez (1856–1929), uruguayischer Politiker, zweimaliger Staatspräsident
 José Ignacio Ordóñez (1829–1893), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Quito
 Juan Francisco Ordóñez (* 1961), Gitarrist aus Santo Domingo, Dominikanische Republik
 Karl Ordoñez (1734–1786), österreichischer Komponist 
 Lucas Ordoñez (* 1985), spanischer Autorennfahrer
 Magglio Ordóñez (* 1974), venezolanischer Baseballspieler
 Manuel Gurría Ordóñez, mexikanischer Politiker
 Marcos Ordóñez (* 1952), spanischer Theaterkritiker und Schriftsteller
 Miguel Ángel Fernández Ordóñez (* 1945), spanischer Ökonom
 Ramón de Ordóñez y Aguilar (1739–1825), katholischer Geistlicher, Erstbeschreiber von Palenque
 Rey Ordóñez (* 1971), kubanischer Baseballspieler

 Saúl Ordóñez (* 1994), spanischer Mittelstreckenläufer
 Tomás Ordóñez, Fußballspieler
 Victor M. Ordoñez Fides (1944–2009), philippinischer Politiker, Schauspieler und Filmproduzent

Ordóñez bezeichnet zudem:
 Ordóñez (Córdoba), Ort in Argentinien